Самійло (, Самуїл) — це українське чоловіче ім'я біблійного походження від єврейського Šemū'el. Так звали пророка Старого Заповіту — Самуїла та кількох святих християнської епохи. Мусульманський варіант імені - Шаміль.

Іншомовні аналоги 

А — ; 
Б — ;         ; 
Г — ; 
Д — ; 
І  — ; 
К — ; 
Л — ;         ; 
Н — ;         ; 
П — ;         ; 
Р — ; 
С — ;         ; 
У — ; 
Ф — ;          
Ч — ; 
Ш — ; 
Я —

Відомі люди з ім'ям Самійло 
 Самійло Кішка (1530 (?) — 1602 (1620)) — козацький отаман, старший війська Запорозького.
 Самійло Зборовський (1540 (?) — 1584) — військовий і політичний діяч Речі Посполитої, ротмістр коронний, магнат.
 Самійло Самусь (1656—1713) — військовий діяч, колонізатор Правобережної України.
 Самійло Величко (1670—1728) — український козацько-старшинський літописець.
 Самійло Калниболоцький ((?)—1815) — український військовий діяч, кошовий отаман Задунайської Січі у 1809—1813 роках.
 Самійло Яшний (1813—після 1903) — кобзар.

Примітки 

Особові імена
Чоловічі імена